Роднянский — еврейская фамилия. Известные носители:

 Роднянский, Александр Ефимович (род. 1961) — украинский режиссёр и продюсер, телевизионный менеджер, внук З. Б. Роднянского.
 Роднянский, Александр Маркович (1923—?) — советский математик.
 Роднянский, Зиновий Борисович (1900—1982) — советский сценарист и редактор.
  (род. 1972) — американский математик.
 
 Роднянский, Павел Львович (1911—1984) — советский художник, график.

Роднянская 
 Роднянская, Ирина Бенционовна (род. 1935) — литературовед, племянница З. Б. Роднянского.

Примечания